Alessandra Celletti ist der Name folgender Personen:

* Alessandra Celletti (Mathematikerin) (* 1962), italienische Mathematikerin und Physikerin
 Alessandra Celletti (Musikerin) (* 1966), italienische Pianistin, Sängerin und Komponistin